Николай Слесарев:
 Слесарев, Николай Афанасьевич (1940—2018) — заслуженный преподаватель философии, кандидат наук, директор МХАТ им. Горького.
 Слесарев, Николай Ильич (1912—1986) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.